Giovanni Gerardini (... – ...) – calciatore italiano
 Franco Gerardini (1953) – politico italiano